Les Nationals de Washington sont une équipe de la Ligue majeure de baseball, connue avant 2005 en tant qu'Expos de Montréal. Plusieurs clubs de baseball basés à Washington aux États-Unis ont porté le même nom :

 Nationals de Washington (NA) : club fondé en 1859 qui fait partie de la National Association en 1871, 1872 et 1875.
 Nationals de Washington (UA) : club existant en 1884 dans l'Union Association.
 Nationals de Washington (AA) : club existant en 1884 dans l'American Association (XIXe siècle).
 Nationals de Washington (1886-1889) : équipe majeure de la Ligue nationale de 1886 à 1889.
 Senators de Washington (1891-1899) : club de l'Association américaine en 1891 et de la Ligue nationale les 8 années suivantes, les Senators étaient parfois appelés officieusement Nationals.
 Twins du Minnesota : l'actuelle franchise de la Ligue américaine, déménagée au Minnesota en 1961, est fondée en 1901 sous le nom de Washington Senators mais est appelée Nationals de 1905 à 1956.
 Rangers du Texas : l'actuelle franchise de la Ligue américaine, établie au Texas depuis 1972, évolue à Washington sous le nom de Senators de 1961 à 1971 après le déménagement des précédents Senators vers le Minnesota. Elle était aussi parfois officieusement, mais jamais officiellement, nommée Nationals.